Municipio de Victoria puede referirse a cualquiera de los siguientes municipios de Estados Unidos:

 Municipio de Victoria, municipio del condado de Jefferson, en el estado de Arkansas.
 Municipio de Victoria, municipio del condado de McLean, en el estado de Dakota del Norte.
 Municipio de Victoria, municipio del condado de Knox, en el estado de Illinois.
 Municipio de Victoria, municipio del condado de Guthrie, en el estado de Iowa.
 Municipio de Victoria, municipio del condado de Ellis, en el estado de Kansas.
 Municipio de Victoria, municipio del condado de Rice, en el estado de Kansas.
 Municipio de Victoria, municipio del condado de Custer, en el estado de Nebraska.